Реис Малиле (; 1924 — 2003) — албанский политик и дипломат.

На дипломатической службе с 1949 года. Был первым секретарём миссии Албании в СССР, затем возглавлял первый политический отдел МИД Албании.
 В 1956—1961 годах — постоянный представитель Албании при ООН.
 В 1961—1963 годах — посол Албании в Китае и Вьетнаме (по совместительству).
 В 1963—1982 годах — заместитель министра иностранных дел Албании.
 С 30 июня 1982 по 22 февраля 1991 года — министр иностранных дел Албании.

Литература 
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского, в 3-х томах. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3. — С. 642.
 «Malile, antifashisti, ministër i Jashtëm : Diplomati Reiz Malile, ndërroi jetë» // Zeri i Popullit. 7 марта 2003. № 53. С. 16. 

Члены Албанской партии труда
Министры иностранных дел Албании
Постоянные представители Албании при ООН
Послы Албании в Китае
Послы Албании во Вьетнаме